Sync Suppression and Active Video Inversion é um sistema de codificação de sinais de vídeo analógicos que consiste em remover os sinais de sincronia vertical e horizontal, inverter a polaridade das informações de cor e passar sinais de autorização pelo Vertical Blanking Interval. Seu funcionamento é similar ao CableCrypt. Ele era usado até meados de 2006 no Brasil pela empresa de TV por assinatura TVA Sul, segundo assinantes da mesma que entendem do assunto. Extinto depois da implementação dos sinais digitais, foi desenvolvido na década de 1980 pela empresa norte-americana Zenith, que também fabricou os receptores para o mesmo.

Tecnologia de televisão